Сейіті Ісії (石井 精 Ісії Сейїті, нар. 18 серпня 1967) - японський геймдизайнер, відомий як творець Tekken і Tobal . Засновник DreamFactory у 1995 році.

Ігри, в яких приймав участь у створені

Примітки 

Уродженці Ітіномії
Персоналії за алфавітом
Народились 1967
Народились 18 серпня
Сторінки з неперевіреними перекладами